Турпи́лии () — древнеримский плебейский род, возможно, пиценского происхождения, представители которого впервые сумели достичь курульных магистратур лишь к периоду поздней Республики (предположительно, в 33 году до н. э.). Из числа наиболее известных истории Турпилиев можно выделить следующих персоналий:

 Гней Турпилий (ум. после 270 до н. э.), имя супруга некой Публилии, который фигурирует в одной посвятительной надписи, обнаруженной в Немусе Дианы () и датируемой промежутком между 270 и 201 годами до н. э.;
 Луций Турпилий, сын Гая (ум. после 264 до н. э.), член квесторской коллегии, имя которого содержит одна надпись из Фермо, датируемая периодом между 264 и 201 годами до н. э.;
 Луций Турпилий, сын Луция (ум. после 170 до н. э.), дуумвир совместно с неким Марком Метилием, сыном Марка, чьё имя фигурирует в надписи, найденной в Коре и датируемой периодом между 170 и 131 годами до н. э.;
 Тит Турпилий Силан (ум. 108 до н. э.), служил под началом Квинта Цецилия Метелла, впоследствии — Нумидийского, в Африке в звании военного трибуна или префекта союзников. Погиб вследствие интриг Гая Мария;
 Турпилий (ум. 104/103 до н. э.), латинский поэт и комедиограф;
 Марк Турпилий, сын Луция (I в. до н. э.), имя упоминается в одной надписи, обнаруженной в Тибуре и датируемой I веком до н. э. Известно, что Марк занимал должность квестора совместно с неким Манием Попилием, сыном Мания;
 Луций Турпилий (ум. после 94 до н. э.), римлянин, имя которого встречается в одной надписи из Делоса (Греция), датируемой 94 годом до н. э.;
 Турпилия (I в. до н. э.), римлянка, завещавшая часть своего наследства знакомому Марка Туллия Цицерона, , который занимал претуру не позднее 52 года до н. э.;
 Гай Турпилий (ум. после 33 до н. э.), эдил, по одной из версий, в 33 году до н. э.;
 Турпилий Лабеон (I в.), всадник, уроженец Иллирика, упоминающийся Плинием Старшим;
 Луций Турпилий Декстер (ум. после 81), проконсул Киренаики в 64—65 годах, в период с сентября по октябрь 81 года, совместно с Марком Мецием Руфом, исполнявший обязанности консула-суффекта.

Примечания

Литература 
 ;
 ;
 ;
 ;
 Münzer F. Turpilius 1 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). — 1943—48. — Bd. VII A, 2. — Sp. 1428;
 Münzer F. Turpilius 2 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). — 1943—48. — Bd. VII A, 2. — Sp. 1428;
 Münzer F. Turpilius 3 // RE. — 1943—48. — Bd. VII A, 2. — Sp. 1428;
 Münzer F. Turpilius 4 // RE. — 1943—48. — Bd. VII A, 2. — Sp. 1428;
 Münzer F. Turpilius 5 // RE. — 1943—48. — Bd. VII A, 2. — Sp. 1428;
 Münzer F. Turpilius 6 // RE. — 1943—48. — Bd. VII A, 2. — Sp. 1428;
 Bigott E. Turpilius 7 // RE. — 1943—48. — Bd. VII A, 2. — Kol. 1428—1430;
 Münzer F. Turpilius 8 // RE. — 1943—48. — Bd. VII A, 2. — Sp. 1430;
 Groag E. Turpilius 9 // RE. — 1943—48. — Bd. VII A, 2. — Sp. 1430;
 Münzer F. Turpilius 10 // RE. — 1943—48. — Bd. VII A, 2. — Sp. 1430; 
 Shackleton Bailey D. Onomasticon to Cicero’s Speeches // By D. R. Shackleton Bailey: ed. 2. — Stuttgart & Leipzig: Teubner, 1995. — 161 ps. — P. 31. — ISBN 3-519-07426-5.
Древнеримские роды